Fourrier est un nom commun et un nom propre français qui peut faire référence à :

Nom de métier 
 Fourrier, sous-officier chargé de l'intendance ;
 Fourrier, sous-officier supérieur en Suisse.

Patronyme 

 Jules Fourrier (1906-1999),  syndicaliste, un homme politique et un résistant français ;
 Guillaume Fourrier (né en 1981), pêcheur sportif français ;
 Laurent Fourrier (1965-1988), footballeur français ;
 Pierre Fourrier (1898-1941), officier, Compagnon de la Libération.

Pseudonyme 

 Géo-Fourrier, pseudonyme de Georges Fourrier (1898-1966), peintre, illustrateur et graveur français.

Toponyme 

 Vernoil-le-Fourrier
 Prieuré de Vernoil-le-Fourrier
 Église Saint-Vincent de Vernoil-le-Fourrier
 Château de la Ville-au-Fourrier

Patronyme français